Alone (qui signifie « seul » en anglais) est un personnage fictif principal des mangas Saint Seiya: The Lost Canvas et Saint Seiya: Next Dimension.

Description 

Jeune homme aux longs cheveux blonds et aux yeux bleus, Alone est un enfant sans parents vivant dans un orphelinat en Italie durant le . Meilleur ami de Tenma le futur chevalier de Pégase, et frère ainé de Sacha, la future Athéna, on apprend qu'il est en réalité la réincarnation d’Hadès, le dieu des Enfers, ainsi qu'ennemi de toute chose qui vit, respire, marche et s'épanouit à la surface de la Terre.

Un Garçon perdu dans les Ombres 
Alone, dès le début de l'histoire, apparaît comme un garçon non violent et totalement pacifique, mais surtout à la recherche de son chemin. En effet, il sauve la vie d'un jeune chiot pourchassé par des voyous auxquels il a mangé leur déjeuner. Il décide de leur offrir un pigment rouge précieux contre la vie du chiot, mais Tenma le sauvera juste à temps, mais contre toute attente, Alone le grondera d'avoir frappé les voyous. 

Plus tard, on s'aperçoit qu'Alone possède de grands talents de peinture, vu qu'il peint lui-même la fresque d'une église. Il rencontre alors le prêtre de la Cathédrale de la Forêt, une chapelle dans les bois où est conservée une peinture si belle et auréolée de gloire que les criminels les plus mauvais pleurent en la voyant. Alone n'a qu'un unique problème avec son talent, il n'arrive pas à trouver le rouge correspondant pour les yeux de ses peintures. Le prêtre, dont une étoile scintillante se dessine sur le front, lui suggère de se rendre dans un lieu où un ange blessé aurait aspergé de son sang les fleurs blanches de cet endroit donnant à ces fleurs, la couleur rouge qu'il faut. 

Alone s'y rend et y rencontre une jeune fille nommé Pandore qui l'embrasse et lui transmet l'âme d’Hadès dans son corps, par le biais d'un pendentif en argent en forme d'étoile. Par la suite, lorsque Tenma se rend au Sanctuaire avec Dokho, Alone peint un tableau représentant son ami, mais ne peint pas les yeux, car il n'a pas encore trouvé le rouge correspondant. Deux ans plus tard, Alone est perdu dans les ombres et le désespoir : à cause des pouvoirs qu’Hadès lui confère, il tue tous ce qu'il peint, même les autres enfants de l'orphelinat. Il rencontre de nouveau Pandore qui le mène à l'Église de la Foret où le prêtre le laisse observé la fresque, qui le représente lui, revêtant une armure sombre, sauvant les enfants de l'orphelinat de la mort. Pandore et Hypnos (le prêtre) lui expliquent que la mort est le salut de toutes les âmes et qu'il faut peindre le monde de la couleur du trépas. Alone sourit et comprend qu'il est Hadès, le dieu qui sauvera les âmes des hommes du chaos et de l'enfer.

Sa mort progressive 
Alone est devenu Hadès, et son regard devient de plus en plus distant. Sa première décision en tant que dieu sera de détruire le village de son enfance et couper les liens qui l'unissaient aux autres, l'unique lien étant son amitié profonde entre lui et Tenma. Tous les deux se rencontrent lors de la bataille et Alone décide de terminer le portrait qu'il avait fait pour lui et trace une grande croix rouge de sang dessus, ce qui provoque la mort immédiate de son meilleur ami. 

En tuant Tenma, il fait ses adieux à son ancienne vie, à ses amis, mais aussi à lui-même, vu que ses cheveux blonds juste après deviennent noirs et sombres. Alone a dit adieu à son humanité et à sa compassion. Plus tard, il apparait à son meilleur ami aux enfers et lui propose de le rejoindre, afin de l'aider à réaliser la toile suprême, repeindre le monde avec le noir de la mort, mais Tenma refuse, ce qui fait pouffer Alone. En effet, il présente cette toile suprême lorsqu'il se rend au Sanctuaire afin de rencontrer sa sœur Sasha : il s'agit du Lost Canvas, une immense fresque céleste qui, lorsqu'elle sera terminée, provoquera la mort de toute chose sur Terre. 

De retour à l'Église flottante, Hypnos et Thanatos trouve que Hades est bien trop attaché à sa personnalité humaine, c'est pourquoi le premier décide de l'enfermer dans le Monde des Rêves afin qu'il ne s'occupe plus que du Lost Canvas. Mais Hypnos se rend rapidement compte que Alone n'a pas disparue et que c'est lui qui aimait tant la vie qui essaye de retarder l’inévitable. Il utilise alors sur lui l'Eternal Dowsiness et endort la personnalité d'Alone, réveillant ainsi Hadès de son sommeil, qui tue Hakurei de l'Autel et décide de se rendre dans le Lost Canvas pour observer le monde de haut, tel un dieu de vie et de mort prêt à rendre son jugement. Techniquement parlant, Alone n'est plus.

Personnage de Saint Seiya